Okręty US Navy o nazwie USS  "Weehawken":
 Pierwszy "Weehawken" był jednowieżowym monitorem z okresu wojny secesyjnej
 Drugi "Weehawken" (CM-12) był stawiaczem min, który był w służbie US Navy w latach 1942-1945.
 Trzeci "Weehawken" (YTB-776) był dużym holownikiem portowym, który był w służbie w latach 1965-2003.

Weehawken